Bellardi se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Luigi Bellardi
 Carlo Antonio Lodovico Bellardi